МИА:

 Македонское информационное агентство (Македонска информативна агенција)
 Международное информационное агентство
 Марксистский интернет-архив — крупнейший интернет архив текстов марксистских авторов, а также авторов других левых направлений, использует Creative Commons License.
 IU-Mia — корейская певица
 Материалы и исследования по археологии СССР — библиографическое сокращение книжной серии ИИМК / ИА АН СССР 1941—1972 годов.

См. также 
 M.I.A. — британская певица и автор песен тамильского происхождения
 MIA. — немецкая группа, выступающая в стилях рок/поп/indie

Примечания